W grupie I eliminacji Pucharu Narodów Afryki 2012 grają:

Tabela

Wyniki

Przypisy 

I